La Cocha (Tucumán), een plaats in de Argentijnse provincie Tucumán
 La Cocha (departement), een departement van de Argentijnse provincie Tucumán